Sausalito puede referirse a:
 Laguna Sausalito, un embalse artificial en Valparaíso, Chile;
 Estadio Sausalito, en Chile;
 Sausalito (California), una ciudad en los Estados Unidos de América;